Мануэль Диего Лопес де Суньига Сотомайор-и-Мендоса-и-Сармьенто де Сильва (; крещен 4 января 1657, Бехар — 16 июля 1686, Осада Буды) — испанский аристократ из дома Суньига, 10-й герцог Бехар и 10-й герцог Пласенсия, 6-й герцог Мандас и Вильянуэва, 11-й маркиз де Хибралеон, 6-й де Терранова, 12-й граф де Белалькасар, 11-й граф де Баньярес, 14-й виконт Пуэбла-де-Алькосер, главный судья и наследственный главный судебный пристав Кастилии, рыцарь Ордена Золотого Руна.

Происхождение 
Родившийся в Бехаре на Рождество 1656 года и крещенный 4 января 1657 года. Старший сын Хуана Мануэля де Суньиги Сотомайора-и-Мендоса (1622—1660), который на момент рождения своего первенца носил титул маркиза Валеро (с 1636) и три года спустя, в июле 1660 года, он унаследовал герцогство Бехар, и его жены, Терезы ​​Сармьенто де Сильва-и-Фернандес де Ихар, 3-й маркизы Аленкер, дочери Родриго Сармьенто де Сильва-и-Вилландрандо, 8-го граф Салинас, 8-го графа Рибадео и 2-го маркиза Аленкер, и его жены, Изабель Маргарита Фернандес де Ихар, 4-й герцогини Ихар. Его младший брат Бальтасар де Суньига-и-Гусман, 1-й герцог Арион, 2-й маркиз Валеро, 4-й маркиз Аленкер, 7-й граф Аямонте, был вице-королем Наварры, Сардинии и Новой Испании. У него также была сестра Мануэла, позже герцогиня Бенавенте, и брат Франсиско Мануэль де Суньига, епископ Сьюдад-Родриго (1695—1712).

Детство, юность 
После смерти отца 14 ноября 1660 года, когда ему было 3 года, он унаследовал титулы и поместья своего дома и стал 10-м герцогом Бехара и Пласенсии, грандом Испании. Его мать, герцогиня Тереза, была его опекуном и куратором, когда он был несовершеннолетним. Герцогиня Тереза ​​письмом от 14 ноября 1660 года сообщает в Секретариат Палаты Кастилии о смерти 9-го герцога Бехара Хуана Мануэля, её мужа, и о том, что она стала опекуном её сына Мануэля Диего. В 1667 году, когда Мануэлю Диего было 10 лет, состоялась свадьба с его родственницей Марией Альбертой де Кастро-и-Борха. Брачные соглашения о его браке с Марией Альбертой де Кастро-и-Борха были заключены в Мадриде 22 сентября 1677 года. Мария Альберта де Кастро-и-Борха, родившаяся в Мадриде 22 апреля 1665 года и умершая 20 июля 1706 года в Мадриде, была дочерью Педро Антонио Фернандеса де Кастро-и-Португаля (1632—1672), 10-го графа Лемоса, 7-го маркиза Саррии, вице-короля Перу, и его жены, Анны Франсиски де Борха-и-Дориа (1640—1706). В браке у него было двое детей:

 Хуан Мануэль Лопес де Суньига Сотомайор и Кастро (16 февраля 1680 — 2 декабря 1747), 11-й герцог Бехар (1686—1747), старший сын и преемник отца
 Педро Лопес де Суньига Сотомайор и Кастро (род. 9 октября 1681).

Рыцарь ордена Золотого руна 
Избран кавалером Ордена Золотого Руна, когда Мануэлю Диего было всего одиннадцать лет, королем Испании Карлосом II 27 февраля 1668 года и инвестирован королем 2 мая того же года в королевский дворец Мадрида. Мануэль Диего описывает поездку, предпринятую в 1668 году ко двору короля Испании Карлоса II и королевы-матери Марианны Австрийской, чтобы поцеловать им руки и таким образом поблагодарить за милость, дарованную орденом Золотого руна. Мануэль Диего начал в юном возрасте служить копейщиком во Фландрии.

Maestre de campo во Фландрии 
Губернатор Нидерландов (1682—1685) Отон Энрике, маркиз де Грана, начал свое управление с политики, которую Франция сочла воинственной, и в декабре 1683 года Франция объявила войну Испании. Французские войска обстреляли Люксембург с 20 по 27 декабря и Ауденарде с 23 по 26 декабря 1683 года, разрушив половину города.

Будучи maestre de campo испанского пехотного полка в армии Фландрии с 1681 года, он принимал участие в осаде Ауденарде, где собственноручно извлек несколько горящих бомб, упавших в пороховую бочку, продемонстрировав таким образом свое большое мужество. Лейтенант его третьего пехотного полка нес флаг с гербом герцога Бехара. Испания капитулировала и мирный договор, подписанный в Регенсбурге (Regensburg) 15 августа 1684 года, гарантировал 20-летнее перемирие.

Жизнь гранда в Испании 
С конца 1684 года до весны 1686 года он проживал в Испании, занимаясь делами своих поместий. В Бехаре, провинция Саламанка, состоялись празднества, на которых были исполнены танцы, хоры, фруктовые арки и другие представления по случаю прибытия в город герцогов Бехар в 1685 году.

В Дворянском отделе Национального исторического архива Signatura OSUNA хранится 842 файла с документами из архива герцогского дома Бехар, относящимися к 10-му герцогу Мануэлю Диего, среди которых перекрестная переписка между персонажами его времени и 10-м герцогом Бехара Мануэля Диего. А также лица, информирующие его о положении во Фландрии, в Англии, в Португалии, о войне с Францией, о войне против турок. Большая часть файлов (около 60 %) содержит документацию по казначейству, администрации, гражданской и уголовной юрисдикции государств их проживания.

Генерал испанского добровольческого полка в войне с турками 

Борьба Священной Римской империи против Османской империи, когда Вена в 1683 году была осаждена турками, касалась только Государственного совета в Испании, чтобы узнать, может ли император послать подкрепление для защиты Нидерландов или Ломбардии в случае нападения французской армии. Взятие Буды в 1686 году, столицы Османской Венгрии, произошло без официального участия Испании.

Герцог Карл V Лотарингский, генералиссимус имперских войск, отправился в поход в 1684 году и завоевал Пешт, затем осадил Буду, но из-за потерь в своей армии по болезни отступил. В 1686 году герцог Лотарингский с многочисленной имперской армией и при поддержке войск курфюрста Баварии и шотландских, французских, английских и фламандских добровольцев отправился отвоевывать Буду, обнесенную стеной и защищенную большим турецким гарнизоном.

Герцог Мануэль Диего, следуя своему рыцарскому духу, покинул Испанию в апреле 1686 года и во главе отряда из примерно двенадцати тысяч испанских добровольцев, чтобы отправиться на подкрепление армии императора Священной Римской империи Леопольда I Австрийского, которая сражались против турок в Венгрии, чтобы защитить Будапешт от турок и отвоевать Буду. Его сопровождали его брат Бальтасар де Суньига Гусман Сотомайор-и-Мендоса, 2-й маркиз Валеро, его двоюродные братья Хуан Мануэль Лопес Пачеко-и-Суньига, 8-й маркиз Вильена и герцог Эскалона, Хосе Антонио де Суньига-и-Аяла, 6-й маркиз Агилафуэнте, и другие испанские дворяне.

13 июня 1686 года герцог Карл Лотарингский перешел Дунайский мост с имперскими войсками, открыв тем самым осаду Буды. 13 июля было решено в 19.00 штурмовать брешь, открытую имперской артиллерией. Герцог Бехар со своими товарищами и испанскими добровольцами, продемонстрировав свою бесстрашную храбрость, первыми перелезли через пролом и попытались захватить площадь, но их встретил проливной дождь из пуль, бомб, стрел и камней. Бой длился более двух часов. Герцог Мануэль Диего был ранен мушкетной пулей, которая пробила его левую руку и вышла через позвоночник, его брат Бальтасар получил стрелу в грудь и сильный удар камнем в живот, герцог Эскалона также был ранен, маркиз Агилафуэнте получил пулю в голову, из всех его слуг и товарищей только четверо остались невредимы, остальные мертвы или тяжело ранены. Герцог Мануэль Диего скончался 16 июля 1686 года, желая быть первым в штурме, проявив отвагу своего духа и отвагу своей королевской крови, он отдал жизнь, чтобы обрести известность и вечную славу.

При штурме 2 сентября 1686 года Буда была взята императорской армией под командованием герцога Карла Лотарингского.

Его младший брат Бальтасар, который также был ранен 13 июля, выздоровел и привез тело герцога Мануэля Диего в Испанию, которое было захоронено в часовне монастыря Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пьедад-де-Бехар, основанного 4-м герцогом и герцогиней Бехар. Франсиско де Суньига-и-Сотомайор и его жена Брианда Сармьенто де ла Серда уже умерли, спустя годы ее останки были перенесены на кладбище Бехар, где они покоятся. Его сердце было погребено в часовне церкви Королевского монастыря Богоматери Гваделупской в ​​Касересе, как это зафиксировано нотариальным актом от 24 сентября 1686 года.

Герцог Карл V Лотарингский, генералиссимус имперских войск, извещает короля Испании Карла II письмом от 20 июля 1686 года с поля Буды о гибели герцога Бехара при осаде Буды и признает его большие заслуги, а также как у его брата и сопровождавших его испанских рыцарей. Император Австрии Леопольд I в письме от 25 июля 1686 года королю Карлу II выражает свои глубокие чувства в связи с принесением в жертву герцога Бехара на месте Буды и просит его помочь и оказать содействие его вдове и детям. Письмом с соболезнованиями от 31 июля 1686 года от императора Австрии Леопольда I маркизу Валеро, брату герцога Бехара, он подтверждает, что всегда проявляет свою доброжелательность и кесарево милосердие к вдове и детям покойного герцога Бехара. Папа римский Иннокентий XI пишет письмо с соболезнованиями овдовевшей герцогине от 18 ноября 1686 года, включая документ последней воли, узаконенный курией и подписанный герцогом Бехаром, получившим серьезные ранения 14 июля 1686 года, которым он назначил своего старшего сына Хуана Мануэля Диего, графа Белалькасара, своим наследником и преемником, а свою жену Марию Альберту, герцогиню Бехар, оставил наставником и куратором.

Герцог Мануэль Диего составил завещание 1 марта 1681 года перед нотариусом Франсиско Арсипресте и назвал своего первенца Хуана Мануэля Диего Лопеса де Суньига Сотомайор-и-Кастро, графа Белалькасара, своим законным наследником. Мануэль Диего, 10-й герцог Бехар, также выдал доверенность 3 августа 1684 года своей жене Марии Альберте, герцогине Бехар, матери Терезе, герцогине Бехар, его дяде Диего Сармьенто де ла Серда и Хуану дель Карпио Хихон, поэтому что от его имени они управляют его поместьями, пока он будет в Австрии, чтобы служить в освободительной войне Будапешта.

Его жена Мария Альберта сообщает письмом от 4 сентября 1686 года в Секретариат Палаты Кастилии о смерти 10-го герцога Бехара Мануэля Диего, её мужа, и о наследовании его сына Хуана Мануэля Диего.

Источники 
 Vilar y Pascual, Luis (1864). Diccionario Histórico Genealógico y Heráldico de las Familias Ilustres de la Monarquía Española, Tomo VII. Madrid: Miguel Guijarro, Editor.
 Jover Zamora, José María (2000). Historia de España, Tomo XXVIII. La Transición del Siglo XVII al XVIII. Entre la Decadencia y la Reconstrucción. Madrid: Editorial Espasa-Calpe SA. ISBN 84-239-4998-2.
 Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta, Alfonso de (2000). La Insigne Orden del Toisón de Oro (Fundación Carlos III edición). Madrid: Palafox & Pezuela. ISBN 84-930310-2-X.
 Pizarro de Ontiveros, Antonio (1687). Cesareo Carro Triunphal…del Maximo Emperador Leopoldo…por la feliz restauración de la Real Fortaleza de Buda, conquistada en 2 de Sept. de 1686. Amsterdam: Yacomo de Cordova.
 Ponce de León y Corruchaga, Bartolomé (1686). Romances y Sonetos a la feliz, cuanto temprana muerte del…Señor Don Manuel Diego López de Zúñiga…en el asalto de la plaza de Buda. Madrid.
 Muñoz García, Emilio (1976). Historia del Buen Duque don Manuel de Zúñiga. Béjar.
 Muriel Hernández, Manuel (1986). 300 Aniversario de la Reconquista de Buda, 1686—1986. Madrid:. ISBN 84-3987-482-0.
 Zarza Sánchez, Emiliano, Historia del Buen Duque don Manuel de Zúñiga. Una actualización de la biografía del X titular de Béjar (1657—1686), Béjar, Centro de Estudios Bejaranos, 2017, ISBN 978-84-946811-4-1

Герцоги Бехар
Герцоги Испании
Гранды Испании
Графы Испании
Маркизы Испании
Виконты Испании
Кавалеры ордена Золотого руна